Düsseldorf steht für:

 Düsseldorf, Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Regierungsbezirk Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen
 Kreis Düsseldorf-Mettmann, ehemaligen Landkreis
 Landkreis Düsseldorf, ehemaligen Landkreis
 Kanton Düsseldorf und Arrondissement Düsseldorf im Département Rhein, Verwaltungseinheiten im Großherzogtum Berg (1806–1813) und im Generalgouvernement Berg (1813–1815),
 Gau Düsseldorf, territoriale Gliederung der NSDAP (1930–1945)

Schiffe, Fahrzeuge und Luftfahrzeuge:

 Düsseldorf (Schiff, 1912), Standardfrachters aus dem Jahr 1912
 Passagierschiffe der Weiße Flotte Düsseldorf auf dem Rhein bei Düsseldorf
 Lufthansa-Großraumflugzeug vom Typ Airbus A380-841, Kennzeichen D-AIMK
 Intercity-Express  der Deutschen Bahn AG
 Gasballon, der 1906 bei der Gordon-Bennett-Wettfahrt teilnahm

Musik:
 Song der US-amerikanischen Sängerin Regina Spektor
 Song der britischen Indie-Pop-Band Teleman
 Musikvideo des Düsseldorfer Rappers Al-Gear

Außerdem ist Düsseldorf ein deutscher Familienname, etwa bei
 Salomon Düsseldorf (1665–1745), deutscher Hofjuwelier jüdischer Herkunft,
sowie Namensbestandteil
 der Düsseldorf Gallery, einer Galerie, die Mitte des 19. Jahrhunderts Werke der Düsseldorfer Malerschule in New York City ausstellte,
 der deutschen Rockband La Düsseldorf, die 1976 die Platte La Düsseldorf mit dem Song Düsseldorf herausbrachte.

Siehe auch:
 Düsseldorff